

Patronyme 
 Sibra, est le nom de famille du peintre régionaliste français Paul Sibra (1889-1951), surnommé le "peintre du Lauragais".

Entreprises 
 Sibra, un ancien groupe de distribution alimentaire suisse dirigé par Sam G. Hayek, produisant et distribuant la bière Cardinal jusqu'en 1999 ;
 Sibra, acronyme de la société intercommunale des bus de la région annécienne, qui exploite le réseau de transport en commun du même nom desservant le Grand Annecy ainsi que le réseau J'ybus de Rumilly.

Voir aussi 
 Château de Sibra dans l'Ariège.